Liebenau kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Hodkovice nad Mohelkou, ort, Liberec,

Tyskland 

 Liebenau, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 
 Liebenau, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen,

Österrike 

 Liebenau (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Freistadt, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar